Nositelé jména Vilém III.:

Králové
 Vilém III. Sicilský, neapolský a sicilský král (1194)
 Vilém III. Oranžský, anglický, skotský a irský král (1689–1702) a místodržitel v Overijssel (1672–1702)
 Vilém III. Nizozemský, nizozemský král a velkovévoda lucemburský (1849–1890)

Vévodové
 Vilém III. Bavorský, bavorský vévoda (1397–1435)
 Vilém III. Statečný, lucemburský vévoda (1457–1482)
 Vilém III. Akvitánský, vévoda akvitanský a hrabě z Poitiers (935–963) 

Hrabata
 Vilém III. Burgundský, burgundský hrabě (1125–1127)
 Vilém III. z Jülichu, hrabě z Jülichu (1207–1219)
 Vilém III. Holandský, holandský hrabě (1304–1337)

Rozcestníky - panovník